может означать:
 Кинугаса (тяжёлый крейсер) — японский крейсер времён Второй мировой войны, второй представитель типа «Аоба»;
 Кинугаса, Тэйносукэ — японский кинорежиссёр;